Ricardo Elionai Rocha (1986), Mexicaans voetballer
Ricardo Nuno Oliveira da Rocha (1982), Portugees voetballer
Ricardo Roberto Barreto da Rocha (1962), Braziliaans voetballer
Ricardo Sérgio Rocha Azevedo (1978), Portugees voetballer
Ricardo Cordeiro da Rocha (1965), Braziliaans voetballer en voetbalcoach